Барбора Крейчикова и Катерина Синякова — победительницы турнира.

Посев 

  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Титул)
  Белинда Бенчич /  Петра Убералова (Полуфинал)
  Элизе Мертенс /  Ипек Сойлу (Четвертьфинал)
  Доменика Гонсалес /  Кэрол Чжао ''(Четвертьфинал)

<li>  Йоана Дуку /  Нина Стоянович (Полуфинал)
<li>  Луиза Чирико /  Алехандра Сиснерос (Первый раунд)
<li>  Кэти Данн /  Анастасия Комардина (Первый раунд)
<li>  Ангелина Калинина /  Ирина Шиманович (Финал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания